Говедарица (, ) — сербская фамилия. Известные носители:

 Говедарица, Деян (род. 1969) — сербский футболист.
 Говедарица, Предраг (род. 1984) — сербский футболист.